Die Fontäne von Bachtschissarai steht für:

Die Fontäne von Bachtschissarai (Arenski), Kantate op. 46 (1899) von Anton Stepanowitsch Arenski
 Der Brunnen von Bachtschissaraj (Assafjew) (auch übersetzt mit Die Fontäne von Bachtschissarai), Ballett von Boris Assafjew

Siehe auch 

 Der Brunnen von Bachtschissaraj